Lancashire League 1892–93 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 13 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, men den 20. november 1893 trak et af de tre nye hold i ligaen, Barrow FC, sig imidlertid. Turneringen blev vundet af Blackpool FC, som dermed vandt Lancashire League for første gang. Efter sæsonen blev Bury FC valgt som nyt hold i The Football League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894